Laby ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste François Laby (1784–1860), französischer Maler und Lithograf
 Clemens Laby (1900–1984), deutscher Bergbauingenieur und Spion
 T. H. Laby (Thomas Howell Laby; 1880–1946), australischer Physiker